Бульва́р Са́нсет (, дословно «бульвар закатов») — улица в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.

Географические данные 
Бульвар Сансет, протяжённость которого около 36 километров, является одной из главных улиц Лос-Анджелеса. Он начинается от Фигероу-стрит в центре Лос-Анджелеса, и идет через Голливуд, Западный Голливуд, Беверли-Хиллз, Холмби-Хиллз, Бел-Эир, Брентвуд до пересечения с Тихоокеанским шоссе.

История 
В 1877 году Гораций Уилкокс, один из первых владельцев недвижимости, приехавший из Канзаса, решил разделить свои 20 акров (8,1 га) земли (в основном фруктовые сады и виноградники) вдоль бульвара Сансет, включая то, что сегодня является Hollywood and Vine.

В 1890 году бельгийский дипломат Виктор Понэ купил 240 акров (97 га) бывшего земельного участка ранчо Ла — Брея. Его зять, Фрэнсис С. Монтгомери, унаследовал эту собственность и создал Sunset Plaza.

Согласно статье 1901 года в Los Angeles Herald, бульвар простирался от Голливуда на западе до Мэрион-авеню в районе Эхо-Парк на востоке. Совет общественных работ предложил расширить Сансет, проложив дорогу через существующий участок Bellevue Avenue, но план был отложен примерно до 1904 года, из-за активного противодействия землевладельцев.

На бульваре Сансет находится старая студия братьев Уорнеров, входящая в национальный реестр исторических мест США.

Сансет-стрип — часть бульвара Сансет, идущая через Западный Голливуд, является центром ночной жизни Лос-Анджелеса. Здесь находится множество ресторанов, рок-клубов и ночных клубов (в их числе The Roxy Theatre, Whisky a Go Go, House of Blues, Viper Room).

Я королева красоты,
Я родилась на свете.
И жизнь мне заново начать
Случилось на Сансете.

Галерея

См. также 
 Бульвар Сансет (фильм)
 Бульвар Сансет (мюзикл)
 «Секс, наркотики и Сансет Стрип» (фильм 2000 года)

Примечания 

Западный Голливуд